Hilpisch ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Hilpisch (1846–1928), deutscher Domkapitular, Generalvikar, Kirchenhistoriker und Redakteur
 Hans Hilpisch (* 1949), deutscher Sachbuchautor
 Stephanus Hilpisch OSB (1894–1971), deutscher Benediktinerpater aus dem Kloster Maria Laach